Józef Strumiłło (1774-1847) – ziemianin, ogrodnik i botanik pionier nauk ogrodniczych w Polsce
 Józef Strumiłło (1820-1858) – ziemianin, ogrodnik wileński